Холм одного дерева — многозначный термин.
 Холм Одного Дерева или Холм Одинокого Дерева (, маори Maungakiekie) — вулканический пик высотой 182 м в городе Окленд (Новая Зеландия), на котором похоронен общественный деятель Джон Логан Кэмпбелл, сын фельдмаршала Джона Кэмбелла. См. статью на английском One Tree Hill (New Zealand). Название One Tree Hill носит также пригород Окленда, где находится Холм Одного Дерева.
 Холм одного дерева () — американский телесериал, подростковая драма:
 Холм одного дерева (Сезон 1)
 Холм одного дерева (Сезон 2)
 Холм одного дерева (Сезон 3)
 Холм одного дерева (Сезон 4)
 Холм одного дерева (Сезон 5)
 Холм одного дерева (Сезон 6)
 Холм одного дерева (Сезон 7)
 Холм одного дерева (Сезон 8)
 Холм одного дерева (Сезон 9)
 Холм одного дерева (саундтрек)

См. также 
 One Tree Hill

Примечания